Боэн-ан-Вермандуа () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Эна. Входит в состав округа Сен-Кантен.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Беккиньи, Боэн-ан-Вермандуа, Бранкур-ле-Гран, Круа-Фонсом, Монбреэн, Монтиньи-ан-Аруэз, Премон, Рамикур, Себонкур, Серен, Фонтен-Ютерт, Френуа-ле-Гран, Этав-э-Бокьо.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него вошел упраздненный кантон Ле-Катле.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Аржикур — население 604 чел.
 Бекиньи — население 248 чел.
 Белликур — население 598 чел.
 Белланглиз — население 379 чел.
 Бони — население 138 чел.
 Боревуар — население 1 415 чел.
 Боэн-ан-Вермандуа — население 5 675 чел.
 Бранкур-ле-Гран — население 558 чел.
 Вандюиль — население 552 чел.
 Вильре — население 295 чел.
 Гуи — население 560 чел.
 Жонкур — население 305 чел.
 Круа-Фонсом — население 238 чел.
 Лампир — население 108 чел.
 Ле-Катле — население 189 чел.
 Левержи — население 544 чел.
 Леокур — население 868 чел.
 Маньи-ла-Фос — население 126 чел.
 Монбреэн — население 809 чел.
 Монтиньи-ан-Аруэз — население 290 чел.
 Норуа — население 700 чел.
 Обаншёль-о-Буа — население 263 чел.
 Премон — население 697 чел.
 Рамикур — население 148 чел.
 Себонкур — население 1 091 чел.
 Секеар — население 212 чел.
 Серен — население 407 чел.
 Фонтен-Ютерт — население 131 чел.
 Френуа-ле-Гран — население 2 952 чел.
 Эстре — население 411 чел.
 Этав-э-Бокьо — население 555 чел.

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 43,3 % голосов против 19,9 % у Эмманюэля Макрона и 14,7 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 66,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 40,2 %, Жан-Люк Меланшон – 17,2 %, Эмманюэль Макрон – 15,9 %, Франсуа Фийон – 14,0 %; 2 тур: Ле Пен – 59,9 %. 2012 год. 1 тур: Марин Ле Пен — 29,3 %, Франсуа Олланд — 26,2 %, Николя Саркози — 22,5 %; 2 тур: Олланд — 53,7 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Эна представляют член совета коммуны Эстре Дельфин Моле (Delphine Molet) и мэр коммуны Боэн-ан-Вермандуа Иан Рожо (Yann Rojo) (оба – Разные левые).

Ссылки